Бернар VII (1364 − Париз, 12. јун 1418) је био гроф Армањака. Био је син Жана II, грофа Армањака и Jane of Perigord.

Породично стабло

Спољашње везе 

Умрли 1418.
Династија Армањак